U 168 oder U-168 bzw. U168 steht für:

 U 168 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine.
 U 168, als Bezeichnung eines Medikaments registriert von der amerikanischen  von Food and Drug Administration.
 U 168, ein DVB-Empfangsgerät aus der Bauserie Astro U 164 X bis U 168 X des Herstellers Normann Eningeering.
 U 168, ein Runenstein aus Granit in Uppland in Schweden.

U168